Крещеновка () — село в Нововоронцовском районе Херсонской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 780 человек. Почтовый индекс — 74213. Телефонный код — 5533. Код КОАТУУ — 6524182501.

История

В начале марта 2022, во время вторжения России на Украину, село было оккупировано российской армией. 2 октября освобождено армией Украины. Находящаяся в селе гимназия была уничтожена российскими войсками.

Местный совет 
74213, Херсонская обл., Нововоронцовский р-н, с. Крещеновка, ул. Чкалова, 19

Известные уроженцы
 Пасько, Григорий Михайлович

Примечания

Ссылки 
 Крещеновка на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Нововоронцовского района